77th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Fourth Avenue Line
 77th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line